Chelsea Girl může být:

 Chelsea Girl (album) – album zpěvačky Nico z roku 1967
 „Chelsea Girls“ (píseň) – píseň zpěvačky Nico ze stejnojmenného alba
 Chelsea Girls – film Andyho Warhola z roku 1966
 „Chelsea Girl“ – píseň skupiny Simple Minds z alba Life in a Day z roku 1979